EBT kan betekenen: 
 Earnings Before Taxes: resultaat vóór belasting, een financieel kental bij het vaststellen van de prestaties van ondernemingen, vergelijkbaar met EBIT.
 EuroBillTracker: een systeem om bankbiljetten te volgen.